Луис Ернандез () (22. децембар 1968) бивши је мексички фудбалер, који је играо првенствено на позицији нападача. Познат по свом надимку Ел Матадор („El Matador”), Хернандез је играо као нападач и четврти је најбољи стрелац свих времена фудбалске репрезентације Мексика, а и најбољи стрелац насветским првенствима за Мексико.  Он се сматра једним од најталентованијих нападача у Мексику.

Статистика каријере

Клуб

Пепрезентација

Референце

Спољашње везе 

International statistics на rsssf

Рођени 1968.
Мексички фудбалери
Мексички фудбалски репрезентативци
Фудбалери Круз Азула
Фудбалери Монтереја
Фудбалери Некаксе
Фудбалери Боке јуниорс
Фудбалери Лос Анђелес галаксија
Фудбалери Веракруза
Фудбалери Чиапаса
Нападачи у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 1998.
Фудбалери на Копа Америци 1997.
Фудбалери на Копа Америци 1999.